Ма́рит Бьёрген (; , Тронхейм) — норвежская лыжница,единственная в истории женских лыж восьмикратная олимпийская чемпионка, обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов (15 медалей — 8 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых), 18-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории этих соревнований), многократная чемпионка Норвегии. Четырёхкратная обладательница Кубка мира (2004/05, 2005/06, 2011/12, 2014/15).

Рекорды: 114 раз выигрывала в кубке мира по лыжным гонкам, в личных гонках.

84 раза на этапах кубка мира. 4 раза выигрывала в личных гонках золотые медали на олимпийских играх.

12 раз выигрывала в личных гонках на чемпионате мира.

184 подиума в личных гонках.

Завершила карьеру 7 апреля 2018 года.

Биография 
Впервые встала на лыжи в 7 лет, серьёзные занятия начались в 12 лет. Дебют в кубке мира состоялся 27 декабря 1999 года.

В декабре 2009 года Бьёрген получила официальное разрешение ФИС на использование препаратов от астмы, содержащих допинг (в частности — симбикорт, в состав которого входит запрещённый формотерол). Препараты от астмы спортсменка принимала на протяжении нескольких сезонов. Известная польская лыжница Юстина Ковальчик довольно резко высказывалась по этому поводу. Она говорила:.

«Норвежцы много говорят на тему допинга в России. Допинг — это плохо, его не должно быть. Но не лучше ли взглянуть на себя со стороны? Норвежцы сами принимают допинг, только в качестве лекарства. И разница лишь в том, что у одних есть на это разрешение, а у других его нет. Бьерген не смогла бы добиться тех результатов, которых добилась, без препаратов, которые ей прописали».

Обладательница 1 золотой и 4 серебряных медалей чемпионата мира по бегу на роликовых лыжах 2000 года, на домашнем чемпионате мира 2011 года выиграла ещё одно «золото» в этом виде спорта.

Лучшая спортсменка года в Норвегии в 2005 году.

Встречается с известным в прошлом норвежским двоеборцем, двукратным олимпийским чемпионом Фредом Бёрре Лундбергом. 25 декабря 2015 года у них родился первый сын. Вернулась на трассы в сезоне 2016/17. 23 марта 2019 года у них родился второй сын.

На Олимпийских играх в Корее, Марит, в первой гонке, в скиатлоне, завоевала очередную серебряную олимпийскую медаль (четвёртая в карьере на пяти Олимпиадах), уступив первую ступень Шарлотте Калла из Швеции. Затем завоевала две бронзы в гонке на 10 км с раздельным стартом и командном спринте, а также два золота в эстафете и гонке на 30 км.

Результаты на крупнейших соревнованиях

Олимпийские игры 
15 медалей (8 золотых, 4 серебряные, 3 бронзовые)

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта 
26 медалей (18 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовые)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Фан-клуб 
 Фан-сайт
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2006
 Марит Бьорген: великий астматик — «Спорт-Экспресс», 1 марта 2011

Лыжники Норвегии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам
Обладатели Кубка мира по лыжным гонкам
Чемпионы мира по бегу на роликовых лыжах
Победители Хольменколлена